Almirante Brown puede referirse:

Personas 
Guillermo Brown, primer almirante de la fuerza naval de la Argentina.

Deporte 
 Club Almirante Brown, institución deportiva de La Matanza, Argentina;
 Club Atlético Almirante Brown (Arrecifes), institución deportiva Arrecifes, Argentina;
 Club Social y Atlético Guillermo Brown, antiguamente Club Almirante Brown, institución deportiva de Puerto Madryn, Argentina;

Localidades y divisiones administrativas 
 Partido de Almirante Brown, división administrativa de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Avenida Almirante Brown, arteria vial principal del barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires;
 Barrio Parque Almirante Brown, barrio no oficial de la ciudad de Buenos Aires;
 Parque Almirante Brown, espacio verde en la ciudad de Buenos Aires;
 Departamento Almirante Brown, división administrativa de la Provincia del Chaco, Argentina;
 Villa Almirante Brown, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 Almirante Brown, antiguo nombre de la localidad de Comandante Andresito, Provincia de Misiones, Argentina;
 Barrio Almirante Brown, barrio de la ciudad de Santiago del Estero, Argentina;
 Estación Científica Almirante Brown, base antártica argentina.

Transporte 
ARA Almirante Brown (1880), acorazado de la Armada Argentina;
ARA Almirante Brown (D-10), destructor de la Armada Argentina;
ARA Almirante Brown (D-20), destructor de la Armada Argentina;
MEKO 360 o clase Almirante Brown, clase de destructores de la Armada Argentina;